Tenisowy turniej WTA Tashkent Open 2009 odbył się w dniach 21 września - 27 września w uzbeckim Taszkencie na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Informacje o turnieju na oficjalnej stronie WTA
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Uzbekistanie